Voici la liste des planètes mineures numérotées de 140001 à 141000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 140001 à 141000

140001-140100

140101-140200

140201-140300

140301-140400

140401-140500

140501-140600

140601-140700

140701-140800

140801-140900

140901-141000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000